Wishing Well – traccia dell'album Heartbreaker dei Free del 1973
 Wishing Well – singolo di Terence Trent D'Arby del 1987, dall'album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby
 Wishing Well – album di Monte Montgomery del 2001
 Wishing Well – singolo degli Angra del 2004
 Wishing Well – traccia dell'album Neighborhoods dei blink-182 del 2011
 Wishing Well – singolo di Juice Wrld del 2020